Desa Tlogotirto kan syfta på följande platser:

Indonesien 

 Desa Tlogotirto (administrativ by i Indonesien, lat -7,30, long 110,89), Jawa Tengah, 
 Desa Tlogotirto (administrativ by i Indonesien, lat -7,19, long 111,20), Jawa Tengah, 

Robotskapade Indonesienförgreningar